Валентин Антонович Лукша (); 16 ноября 1937 года, Полоцк, Белоруссия — 15 сентября 2012 года, Минск) — белорусский поэт, драматург, публицист, переводчик. Автор книг поэзии для взрослых, сборников стихов и сказок для детей, пьес, текстов популярных песен, публицистики. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1996), литературных премий имени П. Бровки, имени В. Витки. Член правления ОО «Союз белорусских писателей» и председатель творческой секции детской литературы Союза белорусских писателей.

Биография 
Валентин Лукша родился 16 ноября 1937 года в Полоцке, БССР. Окончил Полоцкий лесной техникум (1956) и отделение печати Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1976). Работал помощником таксатора Пензенской аэрофотолесоустроительной экспедиции. В 1958 году — инструктор Полоцкого горкома комсомола, комсорг треста № 16 «Нефтестрой». С 1961 года — литсотрудник полоцкой газеты «Сцяг камунізма», заведующий отделом межрайонной газеты «Ленінская іскра» (Полоцк), корреспондент Белорусского радио, заведующий отделом литературы и искусства республиканской газеты «Чырвоная змена», ответственный секретарь ежемесячника «На экранах Беларусі», зс 1973 года — старший редактор, с 1975 года — главный редактор Главной редакции литературно-драматического вещания Белорусского радио, в 1980—1998 годы — директор издательства «Юнацтва».

Библиография 

 Белые берега (1981)
 Крылатый цех (1983)
 Мамины руки (1983)
 Вестник весны (1984)
 Светлячок (1984)
 Радуга (1985)
 Руки матери (1985)
 Следы памяти (1985)
 Чёрные аисты (1986)
 Лето круглый год (1978-85)
 Кто же лучше (1986)
 Моя криничка (1986)
 Нарачанская чайка (1987)
 Летний день (1987)
 Азбука на сенуг (1987)
 Волшебный камень (1987)
 Дивные часы (1987)
 Криничка (1988)
 Огонь и пепел (1989)
 Дерево дружбы (1990)
 Как Лиса училась летать (1991)
 Огни далёких городов (1992)

Литература

Примечания

Ссылки 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Белоруссии
Члены Союза писателей Беларуси
Члены Союза белорусских писателей